Івчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Івчук Василь Якович (1902-1938) — Герой України, рятівник людей від Голодомору 1932—1933 років.
 Івчук Віктор Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища
Прізвища на -ук